Konkurs na skoczni normalnej kobiet – jedna z konkurencji skoków narciarskich na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2022, która została rozegrana 5 lutego 2022.

Tytułu wywalczonego w 2018 broni Maren Lundby. Kolejne pozycje medalowe zajęły wówczas Katharina Althaus i Sara Takanashi.

Terminarz

Wyniki

Przypisy 

Skoki narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2022